Het ATP-toernooi van Shanghai (met de officiële naam Heineken Open 2004) werd gespeeld van 27 september tot en met 3 oktober in de Chinese stad Shanghai. De wedstrijden werden gespeeld op outdoor hardcourtbanen van het Shanghai New International Expo Center.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

2004
Shanghai